Пранг (значения):

 Пранг — высокий храм в виде башни.

Фамилия 
 Пранг, Генрих Богданович (1822—1901) — русский архитектор.
 Пранг, Луи (1824—1909) — американский издатель и литограф.

См. также 
 Пранге
 Прангер
 Прангли